Raül I de França (890 - Auxerre, 936), duc de Borgonya (921-923) i rei de França (923 -936)
 Raül I de Vermandois (~1094 - 1152), comte de Vermandois, d'Amiens i de Valois (1102 - 52)
 Raül I de Vexin (? - 926), va ser comte de Vexin, d'Amiens i de Valois